Geigenbach ist ein Gewässername:

 Geigenbach (Gaißach), linker Zufluss der Großen Gaißach in der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Geigenbach (Großer Regen), auch Arberseebach, rechter Zufluss des Großen Regen, bei Seebachschleife, Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Geigenbach, Oberlauf der Trieb (Weiße Elster) bei Bergen, Vogtlandkreis, Sachsen